L'Open des Pays-Bas féminin 2005 est l'édition 2005 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du  au  à Almere. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées. 

Nicol David remporte le titre en s'imposant face à la  mondiale  Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas masculin de squash 2005
 Open des Pays-Bas

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2005
Sport en mai 2005
Sport en juin 2005
Compétition de squash à Almere